Йенни Воли́н (; ) — шведская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : серебро ().
 Зимние Универсиады: золото (2019), бронза (2017).
 : золото (), серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ()).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
 : серебро ().
 : золото (), серебро (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Студентка Стокгольмского университета.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2017 | FISU 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Призёры Универсиад в кёрлинге